Give Love est une chanson du DJ français Tristan Garner avec la participation vocale d'Akil sortie en novembre 2007 sous le label Scorpio Music. La chanson a été écrite par Alexander Perls, Akil Wingate, Tristan Garner et produit par Tristan Garner.

Formats et liste des pistes 
12" Maxi 
 Give Love (Original Extended) - 8:30
 Give Love (Jérôme Isma-Ae Remix) - 8:39
 Give Love (Arias Remix)	- 9:06
Give Love (Arias Dub) -	9:06
				
CD-Maxi 541 / N.E.W.S. 
 Give Love (Arias Radio Edit) - 3:56
 Give Love (Original Radio Edit)	- 3:08
 Give Love (Jerome Isma-Ae Radio Edit) -	3:40
 Give Love (Arias Remix)	- 9:06
 Give Love (Arias Dub) - 9:06
 Give Love (Original Extended) -	8:30
 Give Love (Jerome Isma-Ae Remix) - 8:39

Classement par pays

Notes et références 

Single musical sorti en 2007
Chanson de house